Серия B 1965/1966 () — 34-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 5 сентября 1965 года и закончился 19 июня 1966 года. В чемпионате приняла участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1965/66 на legaserieb.it
 Серия B 1965/66 на rsssf.com

1965/1966
Футбол в Италии в 1965 году
Футбол в Италии в 1966 году